Nurme est le nom de trois villages estoniens :

 Nurme, dans la commune de Märjamaa ;
Nurme, dans la commune de Nissi ;
Nurme, dans la commune de Sauga.

Homonymie de localités